Baldinger ist der Familienname eines Ulmer Patriziergeschlechts 

und folgender Personen:

 Alois Baldinger (* 1967), österreichischer Politiker (FPÖ)
 Daniel von Baldinger (1768–1834), württembergischer Oberamtmann
 Dirk Baldinger (* 1971), deutscher Radrennfahrer
 Emil Albert Baldinger (1838–1907), Schweizer Forstwissenschaftler und Politiker
 Ernst Baldinger (1911–1970), Schweizer Physiker
 Ernst Gottfried Baldinger (1738–1804), deutscher Mediziner
 Friderika Baldinger (1739–1786), deutsche Autorin
 Josef Baldinger (1866–1949), österreichischer Politiker (CS)
 Karl Ludwig Baldinger (1800–1881), Schweizer Politiker und Richter
 Kastor Baldinger (1760–1810), Schweizer Politiker
 Kurt Baldinger (1919–2007), Schweizer Romanist
 Ludwig von Baldinger (1807–1849), Landtagsabgeordneter
 Peter Baldinger (* 1958), österreichischer bildender Künstler
 Wilhelm Karl Baldinger (1810–1881), Schweizer Politiker

Siehe auch:
 Balding
 Baldingen